De 12de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door RSC Anderlecht in de finale tegen SL Benfica.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Sito ufficiale
Risultati su RSSSF.com
Lijst van Europese wedstrijden van RSC Anderlecht

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1982/83
Voetbal in 1982
Voetbal in 1983